Шлявишки — хутор, Видзовский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Шлявишки — хутор, Видзовский поселковый Совет Браславского района Витебской области Белоруссии.